Juba (grad), glavni grad Južnoga Sudana
 Juba (rijeka), rijeka u Somaliji
 Juba (ples), afroamerički ples